Brütting bezeichnet:

 Ambros Brütting Bräu, ehemalige fränkische Brauerei
 Brütting (Sportartikelhersteller), fränkisches Sportartikelunternehmen

Brütting ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Brütting (1918–1991), deutscher Sportschuhfabrikant
 Fabian Brütting (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Frederick Brütting (* 1983), deutscher Jurist und Politiker (SPD) sowie Bürgermeister von Heubach 
 Georg Brütting (1913–1997), Segelflieger und Luftfahrtautor
 Irene Brütting (1935–2018), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Prütting